Bagarić ist der Familienname folgender Personen:

 Dalibor Bagarić (* 1980), deutsch-kroatischer Basketballspieler
 Lucija Ćirić Bagarić (* 2004), kroatische Tennisspielerin
 Marko Bagarić (* 1985), kroatisch-katarischer Handballspieler